El apellido Migliaccio corresponde a varias personalidades:

 Giulio Migliaccio (1981), futbolista italiano.
 Lucía Migliaccio, duquesa de Floridia (1770–1826), segunda esposa de Fernando I de las Dos Sicilias.
 Sergio Migliaccio (1974), futbolista y director técnico uruguayo.